HMS Indefatigable ha sido el nombre asignado a un total de ocho buques, de la Royal Navy británica, de los cuales, solo seis, llegaron a prestar servicio con el citado nombre:

 fue un navío de línea de 64 cañones botado en 1784, convertido en fragata de  38 cañones de 1795, que fue desguazado en 1816.
 fue un barco armado adquirido en 1804 y vendido en 1805.
HMS Indefatigable debería haber sido un navío de 50 cañones, que fue ordenado en 1832, pero fue cancelado en 1834.
 fue un navío de 50 cañones botado en 1848, fue convertido en buque escuela en 1865 y vendido para desguace en 1914.
 fue un crucero de segunda clase de clase Apollo botado en 1891, renombrado HMS Melpomene en 1910, y vendido en 1913.
 fue un crucero de batalla líder de  su clase, botado en 1909, y hundido en la  Batalla de Jutlandia el 31 de mayo de 1916.
HMS Indefatigable fue un buque explorador botado en  1883 con el nombre HMS Phaeton. Fue vendido como buque de entrenamiento y renombrado Indefatigable en 1913, fue recomprado por la Royal Navy en 1941 que lo renombró de nuevo como HMS Carrick II  fue desguazado en 1947.
 fue un portaaviones de clase Implacable botado en 1942 y desguazado en 1956.

Nombres de buques británicos